Рейд:
 Рейд (от ) — прибрежная акватория, место якорной стоянки кораблей и судов.
 Рейд (от , набег, налёт) — способ ведения боевых действий.
 Рейд — стратегический завод в Самаре.
 Рейд — посёлок, Осинский район, Пермский край, Россия.
 «Рейд» — индонезийский фильм (2011 год).
 Рейд (англ. Passage at Arms) — роман американского писателя Глена Кука.

Персоналии 
 Рейд — иногда встречающаяся передача на русский язык английской фамилии Reid, правильная передача которой — Рид.
 Рейд, Томас (род. 1966) — американский писатель в жанре фэнтези.

См. также 
 Рейд Дулиттла — первая бомбардировка авиацией США японских островов в ходе Второй мировой войны.
 Рейд-Выкатное — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 .
 .
 .
 Ралли-рейд.
 Трофи-рейд.
 .

Примечания